Bowersox ist der Familienname folgender Personen:

 Crystal Bowersox (* 1985), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Donald Bowersox, amerikanischer Logistiker und Autor 
 Ken Bowersox (* 1956), amerikanischer Astronaut und Oberst der United States Air Force

Siehe auch:
 Bowersock